F72 peut faire référence à :
 HMS Jersey (F72), un destroyer de la Royal Navy ;
 Retard mental grave, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres